Bücken ist der Name folgender Orte:

 den Ort Bücken in Niedersachsen
 einen Ortsteil von Hohenlockstedt

Bücken ist der Familienname folgender Personen:

 Eckart Bücken (* 1943), deutscher Diakon, Autor und Herausgeber
 Ernst Bücken (1884–1949), deutscher Musikwissenschaftler und Hochschullehrer
 Erwin Bücken (* 1910), Schweizer Dichterarzt
 Hajo Bücken (1944–2016), deutscher Journalist, Spieleautor und Autor zahlreicher Bücher zum Thema Spiele
 Hans-Dieter Bücken (1932–2006), deutscher Wasserbauingenieur, Verwaltungsbeamter und Behördenleiter
 Peter Bücken (1830–1915), deutscher Maler

Siehe auch: